Сан-Гонсалу () — португальский топоним.

 Сан-Гонсалу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Сан-Гонсалу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Сан-Гонсалу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.